Itoa:

 Itoa — научное название рода растений из семейства .
 itoa — функция языка Си, не входящая в стандарт языка.